

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 9 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Morm“ beginnt.

Morm 



Morma 
 Mormann, Anton (1851–1940), deutscher Bildhauer
 Mörmann, Franz Hannibal von († 1736), bayerischer Diplomat
 Mormann, Ronald (* 1966), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Mormanno, Andrea, italienischer Architekt
 Mormanno, Giovan Francesco di Palma († 1572), italienischer Orgelbauer und Architekt

Morme 
 Mormeck, Jean-Marc (* 1972), französischer Boxer

Mormo 
 Mormocea, Virgil (1909–1998), rumänischer Radrennfahrer
 MorMor (* 1992), kanadischer Musiker

Mormu 
 Mormul, Nikolai Grigorjewitsch (1933–2008), sowjetischer General und Autor